Валентин Михайлов:
 Михайлов, Валентин Андреевич (род. 1941) — советский тяжелоатлет, призёр чемпионата Европы.
 Михайлов, Валентин Людвикович (род. 1994) — российский биатлонист.
 Михайлов, Валентин Олегович (род. 1948) — советский и российский геофизик, член-корреспондент РАН (2019).
 Михайлов, Валентин Петрович (1930—2014) — математический физик, доктор наук, автор учебников.